Il doppio del torneo di tennis Mexico City WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Sashi Menon che hanno battuto in finale Marcelo Lara e Raúl Ramírez 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Syd Ball /  Ross Case (semifinali)
 Colin Dowdeswell /  Roger Taylor (semifinali)

 Marcelo Lara /  Raúl Ramírez (finale)
 Anand Amritraj /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mexico City WCT 1978